В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-3, 3-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Кріс Еверт (фінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Розмарі Казалс (півфінал)

 Франсуаза Дюрр (півфінал)
 Леслі Гант (2-ге коло)
 Валері Зігенфусс (1-ше коло)
 Лора Дюпон (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors